Elitserien i handboll för herrar 2003/2004 var den 70:e säsongen av Sveriges högsta division i handboll för herrar.

Tabell 
Not: Lag 1-8 till SM-slutspel, lag 11-12 till kvalspel till Elitserien, lag 13-14 till Division 1.

SM-slutspelet 2003/2004

Kvartsfinaler 
Omg. 1
2 april 2004 19:00   Sävehof - Kroppskultur 22 - 21  
2 april 2004 19:00   Skövde - Lugi 27 - 19  
2 april 2004 19:00   Redbergslid - Guif 26 - 24  
2 april 2004 19:00   Drott - Ystad 22 - 25  
Omg. 2 
4 april 2004 16:15   Kroppskultur - Sävehof 21 - 25  
4 april 2004 16:15   Lugi - Skövde 32 - 29  
4 april 2004 16:15   Guif - Redbergslid 22 - 27  
5 april 2004 19:00   Ystad - Drott 21 - 20  
Omg. 3 
6 april 2004 19:00   Skövde - Lugi 27 - 23

Semifinaler 
14 april 2004 19:00   Sävehof - Ystad 26 - 27  
14 april 2004 19:00   Skövde - Redbergslid 26 - 29  
21 april 2004 19:00   Redbergslid - Skövde 32 - 35  
22 april 2004 19:00   Ystad - Sävehof 19 - 29  
27 april 2004 19:00   Sävehof - Ystad 27 - 26  
27 april 2004 19:00   Skövde - Redbergslid 28 - 29  
29 april 2004 19:00   Redbergslid - Skövde 29 - 19  
29 april 2004 19:00   Ystad - Sävehof 26 - 30

Finaler 
5 maj 2004 19:00   Sävehof - Redbergslid 28 - 18  
7 maj 2004 19:00   Redbergslid - Sävehof 14 - 25  
9 maj 2004 16:15   Sävehof - Redbergslid 21 - 19

Svenska mästare 2003/2004 
IK Sävehof svenska mästare i handboll för herrar säsongen 2003/2004.

 Tränare: Rustan Lundbäck

 Målvakter
 Per Sandström
 Richard Kappelin

 Utespelare
 Robert Johansson
 Kim Andersson
 Mikael Moen
 Jonas Larholm
 Peter Möller
 Patrik Fahlgren
 Danijel Andjelkovic
 Erik Fritzon
 Nano Garrido
 Jan Lennartsson
 Anders Eliasson
 Tommy Atterhäll

Statistik

Skytteliga 
Innehåller de tio spelare som gjort flest mål i Elitserien 2003/2004.

Källor

Noter 

Sport i Sverige 2003
Sport i Sverige 2004
Handbollssäsongen 2003/2004
2003/2004